Александр Ильич Глазунов:
 Глазунов, Александр Ильич (1829—1896) — совладелец и представитель русского книгоиздательства Глазуновых.
 Глазунов, Александр Ильич (1888—1951) — русский учёный-металлург.